GH, Gh, gh o gH puede referirse a:

 Gran Hermano
 General Hospital ("Hospital General" en inglés).
 George H. W. Bush Ghana
 GH es su código ISO 3166-1 alfa-2.
 .gh es su dominio de nivel superior geográfico.
 Ghana Airways ("Rutas aéreas de Ghana" en inglés; GH es su código IATA).
 Gilly Hicks Greatest Hits ("mayores éxitos" en inglés).
 Guitar Hero ("héroe de la guitarra" en inglés).
 Hormona del crecimiento (del inglés growth hormone'').
 General Hardness ("Dureza total" en inglés). Indicador de la dureza del agua.

Acrónimos
Siglas